

Спутник — станційне селище, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область

Спутник — селище, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Спутник — селище, Можайський район, Московська область

Інше 
 Спутник V — російська вакцина, заявлена виробником як вакцина проти коронавірусу

Див. також 
 Супутник (значення)

ru:Спутник